Оле́г Ким:
* Ким, Олег Львович (род. 1949) — советский, казахстанский и российский баскетбольный тренер.
 Ким, Олег Чанбокович (род. 1952) — российский политик, депутат ГД ФС РФ 6-го созыва.
 Ким, Олег Александрович (род. 1986) — российский сценарист, режиссёр и художник-аниматор.